Села:
 Бурти — Київська область, Кагарлицький район
 Бурти — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Бурти — Полтавська область, Кременчуцький район
 Бурти — Полтавська область, Полтавський район, Нехворощанська сільська громада (до 2020 року — Новосанжарський район)
 Бурти — Полтавська область, Полтавський район, Новоселівська сільська громада
 Бурти — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Бурти — Черкаська область, Шполянський район

Річки:
 Бурти — річка в Черкаській області, притока р. Гірський Тікич.

Природно-заповідний фонд:
 Бурти — Черкаська область, Чорнобаївський район, комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення
 Бурти — Полтавська область, Пирятинський район, комплексна пам'ятка природи місцевого значення
 Бурти — Черкаська область, Лисянський район, заповідне урочище